Występy w europejskich pucharach francuskiego klubu piłkarskiego Girondins Bordeaux.

Wykaz spotkań pucharowych

1964–2000

2001–2020

Bibliografia 
 

Girondins Bordeaux
Francuskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach